Briģu Tīrelis är en hed i Lettland.   Den ligger i kommunen Bauskas Novads, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Riga.

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Referenser 

Slätter i Bauskas Novads